Wiltz steht für:
 Wiltz, Stadt in Luxemburg
 Kanton Wiltz in Luxemburg
 Wiltz (Fluss) in Belgien und Luxemburg
 Schloss Wiltz in Luxemburg 

Wiltz ist der Familienname folgender Personen:
 Louis A. Wiltz (1843–1881), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Wilts
 Wilz
 Wilds
 Wils